Hagiografies: 
 Sant Hipòlit de Roma (segle III), màrtir cristià, pare apologètic de l'Església i primer antipapa 
 Sant Hipòlit de Rocabertí, figura llegendària, suposat sant venerat com a protector dels agricultors, especialment a l'Alt Empordà
 Toponímia: 
 Sant Hipòlit de la Salanca, municipi al Rosselló
 Sant Hipòlit de Voltregà, municipi a Osona
 Miscel·lània: Germans de la Caritat de Sant Hipòlit, orde religiós de tipus mendicant, dedicat a l'assistència hospitalària i fundat a Mèxic